Le qualificazioni del singolare  dell'Orange Prokom Open 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Orange Prokom Open 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Albert Portas (Qualificato)
 Peter Luczak (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (Qualificato)
 Alan Mackin (ultimo turno)

 Jan Frode Andersen (secondo turno)
 Filip Urban (ultimo turno)
 Michał Przysiężny (secondo turno)
 Dawid Olejniczak (ultimo turno)

Qualificati 

 Albert Portas
 Mariusz Fyrstenberg

 Juan Antonio Marín
 Marcin Matkowski

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2005